Werner Kümmel ist der Name folgender Personen:

* Werner Kümmel (Bauingenieur) (1834–1893), deutscher Bauingenieur
 Werner Kümmel (Mediziner) (Werner Friedrich Franz Kümmel; 1866–1930), deutscher HNO-Arzt und Hochschullehrer
 Werner Friedrich Kümmel (* 1936), Schweizer Musikwissenschaftler, Medizinhistoriker und Hochschullehrer in Frankfurt am Main
 Werner Georg Kümmel (1905–1995), deutscher Theologe und Hochschullehrer